Малыбай — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Малыбай — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Малыбай — село в Аккулинском районе Павлодарской области.

Озеро 
 Малыбай — озеро.

Примечания